Ланда́у — еврейская топонимическая фамилия и топоним. Известные носители:

 Ландау, Адольф Ефимович (1842—1902) — русско-еврейский публицист и издатель, переводчик, журналист.
 Ландау, Георгий Александрович (1883—1974) — русский драматург, переводчик и писатель.
 Ландау, Григорий Адольфович (1877—1941) — российский журналист и политический деятель.
 Ландау, Джон (род. 1960) — американский кинопродюсер.
 Ландау, Джульет (род. 1965) — американская актриса.
 Ландау, Зише (1889—1937) — еврейский поэт-модернист, переводчик, драматург, писал на идише.
 Ландау, Йехезкель (1713—1793) — еврейский религиозный деятель.
 Ландау, Клавдия Густавовна (Инна Варламова, 1923—1990) — русская советская писательница и переводчица.
 Ландау, Курт (псевдоним Агрикола; 1903—?) — левый политический деятель и публицист в Австрии, Германии и Испании.
 Ландау, Лев Давидович (1908—1968) — советский физик, лауреат Нобелевской премии.
 Ландау, Мартин (1928—2017) — американский актёр кино и телевидения, лауреат премии «Оскар» и трёхкратный лауреат премии «Золотой глобус».
 Ландау, Михаэль (Михл, 1895—1976) — румынский и израильский журналист, редактор, депутат парламента Румынии.
 Ландау, Моше (1912—2011) — израильский юрист, председатель Верховного Суда Израиля (1980—1982).
 Ландау, Орна (род. 1968) — израильская писательница.
 Ландау, Сало (1903—1944) — нидерландский шахматист.
 Ландау, Самуил (1886—1940) — банкир, член Учредительного Сейма Литовской республики.
 Ландау, Суламифь (род. 1938) — советская театральная актриса и эстрадная певица.
 Ландау, Узи (род. 1943) — израильский политический деятель, депутат Кнессета, министр национальной инфраструктуры.
 Ландау, Феликс (1910—1983) — гауптшарфюрер СС, военный преступник, ставший известным благодаря своему дневнику.
 Ландау, Хаим (1916—1981) — израильский политический деятель, депутат Кнессета, министр транспорта (1978—1981), отец У. Ландау.
 Ландау, Эдмунд Георг Герман (1877—1938) — немецкий математик.
 Ландау, Эммануэль (1928—1948) — боец «Пальмаха», посмертно удостоенный звания «Герой Израиля».
 Ландау, Яаков (Яков Михелевич, 1924—2020) — израильский востоковед (арабист и тюрколог), сын Михаэля Ландау.

 Гаркави-Ландау, Любовь Вениаминовна (1877—1941) — советский фармаколог и физиолог, мать Л. Д. Ландау.
 Алданов, Марк Александрович (настоящая фамилия Ландау; 1886—1957) — русский прозаик, публицист, философ и химик.
  (, настоящая фамилия Ландау; 1912—1992) — польский и американский эстрадный певец, дирижёр, бэндлидер, исполнитель песен на идише, первый исполнитель песни «Синий платочек».

Топоним 
 Ландау-ан-дер-Изар — город в Германии, Бавария.
 Ландау-ин-дер-Пфальц — город в Германии, земля Рейнланд-Пфальц.
 Ландау — прежнее название села Широколановка в Веселиновском районе Николаевской области, Украина.

Другое 
 Ландау — кратер на Луне.
 (2142) Ландау — астероид главного пояса, который был открыт советским астрономом Л. Черных в Крымской обсерватории.

См. также